Lemisch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lemisch (1865–1953), österreichischer Politiker
 Jesse Lemisch (1936–2018), US-amerikanischer Historiker
 Josef Lemisch (1862–1918), österreichischer Politiker
 Wladislaw Lemisch (1970–2021), sowjetischer bzw. russischer und aserbaidschanischer Fußballspieler